Demeter steht für:

 Demeter, in der griechischen Mythologie die Göttin für Fruchtbarkeit der Erde, des Getreides, der Saat und der Jahreszeiten
 Monatszeitschrift Demeter, 1930 bis 1941 eine Zeitschrift für Biologisch-dynamische Landwirtschaft
 einen Anbauverband des ökologischen Landbaus, siehe dazu:
 Demeter International, Dachverband der nationalen Demeter-Verbände
 Demeter (Deutschland), Deutscher Anbauverband
 Demeter Österreich, Österreichischer Anbauverband
 Demeter Schweiz, Schweizer Anbauverband
 Demeter (Volksstamm), ein keltisches Volk in Wales
 Demeter (Vorname), ein männlicher Vorname
 (1108) Demeter, einen Asteroiden des Hauptgürtels
 Demeter (Satellit), einen französischen Messsatelliten
 Gesetz von Demeter, eine Entwurfs-Richtlinie in der objektorientierten Softwareentwicklung
 Demeter, das Schiff, mit dem Dracula nach England reist, siehe Dracula (Roman)
 Demeter, einen weiblichen Charakter aus dem Musical Cats
 Demeter, Name eines Containerschiffes des Typs Stocznia Szczecińska B-178, das im Oktober 2017 vor Nigeria von Piraten überfallen wurde

Demeter ist der Familienname folgender Personen:

 Catherine Demeter (* 1963), deutsche Wirtschaftsmanagerin und Philanthropin
 Ciprian Demeter (* um 1976), rumänischer Mathematiker
 Dimitrija Demeter (1811–1872), kroatischer Dichter und Schriftsteller
 Hans Demeter (1905–1993), deutscher Politiker (SPD)
 Ignaz Anton Demeter (1773–1842), deutscher Geistlicher, Erzbischof von Freiburg
 Karl Demeter (1889–1976), deutscher Archivar, Historiker und Soziologe
 Lorenz Demeter (* vor 1869; † nach 1869), Abgeordneter in der Abgeordnetenkammer der Bayerischen Ständeversammlung
 Peter A. Demeter (1875–1939), deutscher Buchbinder, Typograph und Verleger

Siehe auch:

 Dömötör